Kvapil ist der Familienname folgender Personen:

 Marek Kvapil (* 1985), tschechischer Eishockeyspieler
 Radoslav Kvapil (* 1934), tschechischer Pianist und Komponist
 Travis Kvapil (* 1976), US-amerikanischer Rennfahrer